Южно-Африканская Республика, чаще ЮАР — это государство на юге Африки, однако ранее там существовала другая Южно-Африканская Республика, также известная как Республика Трансвааль.
Следует различать такие государственные образования, как:
 Южно-Африканская Республика — страна на юге Африки с 1961 года по сей день;
 Южно-Африканская Республика — бурская республика на юге Африки в период 1856—1877 и 1881—1902;
 Южно-Африканский Союз — британский доминион, ставший впоследствии республикой.